

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Esr“ beginnt.

Esr 



Esra 
 Esra, Priester und Nachkomme des ersten Hohepriesters Aaron
 Esra, Gideon (1937–2012), israelischer Politiker
 Esra-Meister, Buchmaler des Mittelalters
 Esrail, Raphaël (1925–2022), französischer Überlebender des Holocaust

Esri 
 Esrig, David (* 1935), rumänischer Regisseur